Las siglas FIM pueden referirse a:
 Fundación de Investigaciones Marxistas, entidad cultural promovida por el Partido Comunista de España;
Federación Internacional de Motociclismo, órgano gobernante de las competiciones de motociclismo;
 Frente Independiente Moralizador (1990-2006), partido político peruano;
 Factor inhibidor mulleriano, glicoproteína dimérica que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller en el embrión masculino;
 Microscopio de iones en campo (en inglés field ion microscope), microscopio que puede ser usado para visualizar la ordenación de los átomos que forman la superficie de la punta afilada de una aguja de metal.

FIM también puede referirse a:
 Marco finlandés (markka), antigua moneda finlandesa cuyo código ISO es FIM.